Iridogorgia är ett släkte av koralldjur. Iridogorgia ingår i familjen Chrysogorgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Iridogorgia